Дивізія А 1956 — 39-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вчетверте здобув КЦА (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Енергія (Плоєшті) змінив назву на Петролул.
2. Після закінчення сезону клуб Динамо (Орашул-Сталін) переїхав до міста Клуж та отримав назву Динамо (Клуж).

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1956
Румунія
1956 у румунському спорті